Koutny ist der Name von:

 Ilona Koutny (* 1953), ungarischer Espérantist
 Emil Koutny (1843–1880), Mathematiker
 Lajos Koutny (1939–2022), ungarischer Eishockeyspieler	
 Jan Koutný (1897–1976), tschechoslowakischer Sportler
 Václav Koutný (* 1991), tschechischer Fußballspieler
 Josef Koutný (1909–1951), tschechischer Theologe und römisch-katholischer Priester
 Tomáš Koutný (1879–1958), tschechischer Politiker
 František Koutný (* 1950), tschechischer römisch-katholischer Priester
 Philipp Koutny (* 1983), Schweizer Triathlet